Davin est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Davin est un prénom masculin.

Davin est aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s) 
 Davin de Lucques († 1051), pèlerin et confesseur arménien, mort à Lucques en Toscane, dont il est le patron ; fêté le 3 juin.

Personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Félix Davin (1807-1836), romancier, poète et journaliste français.
 Césarine Davin-Mirvault (1773-1844), portraitiste et miniaturiste française.
 Patrick Davin (1962-2020), chef d'orchestre belge.

Références 

Homonymie de patronyme